Золото́й телёнок — аллюзия на библейский образ золотого тельца:
 «Золотой телёнок» () — роман Рудольфа фон Готтшалля (1880);
 «Золотой телёнок» — роман Ильфа и Петрова (1931);
 «Золотой телёнок» — советский художественный фильм 1968 года по роману Ильфа и Петрова;
 «Золотой телёнок» — российский телесериал 2006 года по роману Ильфа и Петрова;
 «Золотой телёнок» — премия Литературной газеты;
  — премия .

См. также 
 золотое руно (значения)
 «Мечты идиота» — фильм 1993 года по роману Ильфа и Петрова «Золотой телёнок»